Black Snake Moan peut désigner :
 Black Snake Moan, une chanson de Blind Lemon Jefferson enregistrée en 1927
 Black Snake Moan, un groupe britannique de blues brièvement dirigé par Robert Plant de Led Zeppelin
 Black Snake Moan, un groupe de rock et de jazz de New York, créé en 1971 et nommé d’après la chanson
 Black Snake Moan, un groupe de rock industriel/métal, créé en 1997 et nommé d’après la chanson
 Black Snake Moan, un film de Craig Brewer sorti en 2007, au cours duquel la chanson est interprétée par Samuel Lee Jackson